Antonie peut désigner :

Patronymie
 Peter Antonie (1958- ) est un rameur en aviron australien.

Toponymie
en Pologne :

 Antonie, village de la voïvodie de Mazovie
 Antonie, village de la voïvodie de Silésie